Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1970 kam es in der Skispringen der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Normalschanze K90 

Datum: 14. Februar 1970

Teilnehmer: 67 genannt; 66 gestartet; 66 gewertet;

Zeichenerklärung 
 DNS = Did not start (nicht gestartet)
 * = Sprung als gestürzt gewertet

Quellen 
 Strbske Pleso TCH 1970.02.14 MS World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 26. August 2020
 Men Ski Jumping 70m Nordic Skiing World Championship 1970 Vysoke Tatry (TCH) auf todor66.com, abgerufen am 19. April 2020
 Weltmeisterschaften: 14. Februar 1970 – Strbske Pleso (TCH), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 164. ISBN 3-89784-099-5

Großschanze 

Datum: 21. Februar 1970

Teilnehmer: 68 genannt; 68 gestartet: 68 gewertet

Zeichenerklärung 
 * = Sprung als gestürzt gewertet

Quellen 
 Strbske Pleso TCH 1970.02.21 MS World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 26. August 2020
 Men Ski Jumping 90m Nordic Skiing World Championship 1970 Vysoke Tatry (TCH) auf todor66.com, abgerufen am 19. April 2020
 Weltmeisterschaften: 21. Februar 1970 – Strbske Pleso (TCH), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 163. ISBN 3-89784-099-5

Skispringen Manner
Manner 1970
Skispringen (Tschechoslowakei)
Männerskisprungwettbewerb